Lucas Albertengo – calciatore argentino
 Mauro Albertengo – calciatore argentino